Пситтакозаври́ды () — семейство птицетазовых динозавров из инфраотряда цератопсов. Все окаменелости пситтакозавридов были обнаружены в породах возрастом от 140 до 100 миллионов лет, на территории современных Китая, Монголии и азиатской части России. Долгое время к этому семейству относили только пситакозавра (Psittacosaurus), но позже в него добавили род Xuanhuaceratops.

Описание 
Пситтакозавридов характеризуют следующие признаки: череп был коротким, глазницы располагались в передней части черепа, дополнительные отверстия в черепе, которые снижали его вес, отсутствовали, ноздри находились на самом верху черепа, четвёртый палец задней конечности был очень коротким и состоял из одной фаланги, а пятый палец отсутствовал вообще, передние лапы составляли ≈ 58 % длины задних.

Пситтакозавриды были мелкими (до 2 метров) растительноядными животными, передвигавшимися в основном на задних ногах. Как и у всех цератопсов, у пситтакозавридов имелся клюв, напоминавший клюв попугая, который помогал им обрывать растения.

Филогения 
Среди учёных нет точного мнения, к какой кладе относится примитивный цератопс Yinlong. Некоторые его включают в группу с пситтакозавридами, которая относятся к надсемейству пситтакозавроидов. Это представлено на следующей кладограмме:

Однако большинство учёных отводят Yinlong совсем в другую ветвь:

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Пситтакозавриды на palaeos

Цератопсы
†
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии